Relacionamos a seguir a composição da bancada do Paraná no Congresso Nacional após a queda do Estado Novo em 1945 conforme ditam os arquivos do Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal Superior Eleitoral ressalvando que mandatos exercidos via suplência serão citados apenas em caso de comprovação disponível.

Organização das listas
Na confecção das tabelas a seguir foi observada a grafia do nome parlamentar adotado por cada um dos representantes do estado no Congresso Nacional, e quanto à ordem dos parlamentares foi observado o critério do número de mandatos e caso estes coincidam será observado o primeiro ano em que cada parlamentar foi eleito e, havendo nova coincidência, usa-se a ordem alfabética.

Relação dos senadores eleitos

Relação dos deputados federais eleitos

Mandatos nas duas casas
Foram eleitos alternadamente para mandatos de senador e deputado federal pelo Paraná os seguintes políticos: Accioly Filho, Afonso Camargo, Álvaro Dias, Artur Santos, Flávio Arns, Gleisi Hoffmann, José Richa, Ney Braga, Othon Mader.

Regime Militar de 1964
O Regime Militar de 1964 usou o Ato Institucional Número Um para cassar os mandatos de Amaury Silva (efetivando Melo Braga) e João Simões (efetivando Mário Gomes). Quanto ao Ato Institucional Número Cinco este alcançou Alencar Furtado.

Parana